Ray Davis (1940–2005) – musicista statunitense
 Ray Davis (...) – uomo d'affari statunitense

Pagine correlate 
 Ray Davies (disambigua)